IIHF:s världsrankinglista är ett rankningsystem för landslag i ishockey. Rankingen för herrar baseras på den senaste olympiska ishockeyturneringen samt de fyra senaste världsmästerskapen. Damernas ranking baserar sig på den senaste olympiska ishockeyturneringen samt de tre senaste världsmästerskapen eftersom damerna inte spelar VM samma år som OS avgörs. Rankingen sammanställs av internationella ishockeyförbundet, IIHF.

Herrarnas ranking 2008
Baserar sig på resultaten från OS 2006 samt VM 2005, 2006, 2007 och 2008.

Damernas ranking 2008
Baserar sig på resultaten från OS 2006 samt VM 2005, 2007 och 2008.

Externa länkar
 2008 Men's world ranking
 2008 Women's world ranking

IIHF:s världsrankinglista